Grabków (gromada w powiecie iłżeckim)
 Grabków (gromada w powiecie koneckim)